Натуральне число 1937
 1937 рік до нашої ери
 1937 рік нашої ери